AIFF steht als Abkürzung für:

 All India Football Federation, der Fußballverband der Republik Indien
 Audio Interchange File Format, ein Dateiformat zum Speichern von Audiodaten

AIFF